Les Mighty Servant forment une classe de navires semi-submersibles, armés par Dockwise, et affectés au transport de colis lourds tels que les plates-formes pétrolières ou d'autres navires.

Elle comprend trois navires :
 Le Mighty Servant 1, construit en 1983, il a été « jumboïsé » afin d'emporter des charges presque deux fois plus lourdes.
 Le Mighty Servant 2, construit en 1983, a fait naufrage le  après avoir percuté un haut-fond. Il a été renfloué en 2000 pour être mené à la casse.
 Le Mighty Servant 3, construit en 1984, a fait naufrage le , a été renfloué en 2007 et remis en service depuis aout 2009.

Ils forment la  de navires semi-submersibles dans l'ordre chronologique, après celle du Super Servant 1 en 1979 puis la classe des Swan en 1981. La seule autre classe de semi-submersibles à être plus puissante que le Mighty Servant 1 est celle du Blue Marlin

Notes 

Navire transporteur de colis lourds
Classe de bateau